złotki to alternatywna nazwa złotowiciowców – klasy glonów

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Złotki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne 
 Złotki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Boguty-Pianki
 Złotki – część wsi Dziurów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Zobacz też 
 Złotki-Przeczki
 Złotki-Pułapki
 Złotki-Stara Wieś
 Kolonia Złotki
 Szlasy-Złotki